Pentikäinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1940), professeur finlandais de Religion

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois